Scott Young (schrijver), Canadees schrijver en sportjournalist
 Scott Young (Canadees ijshockeyer), Canadees ijshockeyer
 Scott Young (Amerikaans ijshockeyer), Amerikaans ijshockeyer
 Scott Young (American footballer), een American footballer
 Scott Young (Welsh voetballer), een Welsh voetballer
 Scott Young (Schots voetballer), een Schots voetballer
 Scott Young (politicus), een Canadees politicus en burgemeester van Port Coquitlam